Río San Francisco ist der Name folgender Flüsse:

 Río San Francisco, in der Provinz Salta der Name des Río Grande de Jujuy, Nebenfluss des Río Bermejo, Argentinien
 Río San Francisco (San Juan) in der Provinz San Juan, Argentinien
 Río San Francisco (Costa Rica), Fluss zum Pazifik in der Provinz Guanacaste, Costa Rica

Siehe auch:
 Rio São Francisco (Begriffsklärung)